Szentkereszt (ungarisch für: Heiliges Kreuz) bezeichnet:

In Ungarn als Alternativbezeichnung unter anderem folgende Ortschaften:
 Táplánszentkereszt, Stadt im Komitat Vas
 Bükkszentkereszt, Ort im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén
 Kloster Vérteskeresztúr, Kloster bei Székesfehérvár

Es ist auch die ungarische Bezeichnung für:
 Woiwodschaft Heiligkreuz, polnischer Verwaltungsbezirk
 Svätý Kríž, slowakische Gemeinde (deutsch: Heiligenkreuz, ungarisch Szentkereszt)
 Žiar nad Hronom, slowakische Stadt und gleichnamiger Verwaltungssitz (deutsch: Heiligenkreuz an der Gran, ungarisch Garamszentkereszt oder Barsszentkereszt)